De Supercoppa 2022, om sponsorredenen ook wel de EA Sports Supercup genoemd, is de 35ste editie van de strijd om de Italiaanse supercup. De wedstrijd werd op 18 januari 2023 gespeeld tussen landskampioen AC Milan en bekerwinnaar Internazionale in het Koning Fahdstadion te Riyad. Internazionale won de wedstrijd met 3–0, door doelpunten van Federico Dimarco, Edin Džeko, die daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit in de Supercoppa werd, en Lautaro Martínez.

Achtergrond 
Het was de eerste keer dat Juventus FC niet deelnam aan de Supercoppa sinds 2011, de enige eerdere keer dat beide rivalen uit Milaan het tegen elkaar opnamen om de Supercoppa. Het was de derde keer in vijf jaar tijd dat de Italiaanse Supercoppa in Saoedi-Arabië werd gespeeld. AC Milan won zeven van de elf eerdere edities van de Supercoppa waaraan het deelnam. Internazionale won zes van de tien eerdere edities van de Supercoppa waaraan het deelnam, waaronder de editie van 2021, waardoor het aantrad als titelverdediger. Internazionale werd de eerste club die de Supercoppa won als titelverdediger sinds 2013 en boekte de grootste overwinning in de Supercoppa sinds 2013.

Wedstrijd

Details

Statistieken 

2022
Supercoppa Italiana
AC Milan
FC Internazionale Milano
Voetbalfinale in Saoedi-Arabië
Sport in Riyad